Сезон 2019/20 — 2-й сезон для женской команды футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», образованной в 2018 году, и первый сезон, который команда провела в Женской суперлиге, высшем дивизионе в системе женских футбольных лиг Англии. Команда обеспечила себе выход в Женскую суперлигу по итогам предыдущего сезона, в котором выиграла Женский чемпионшип. Домашние матчи команда проводила на стадионе «Ли Спортс Виллидж».

13 марта 2020 года Премьер-лига, Английская футбольная лига и Женская суперлига Футбольной ассоциации объявили об остановке всех турниров, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей в связи с пандемией COVID-19. 19 марта было объявлено, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля. 25 мая 2020 года было объявлено о досрочном завершении сезона в Женской суперлиге.

Женская суперлига 

Календарь матчей Женской суперлиги был обнародован 10 июля 2019 года. Женская команда «Юнайтед» начала выступления в турнире с манчестерского дерби против «Манчестер Сити» на выезде 7 сентября 2019 года.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Женской суперлиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 27 октября 2019 года и с 29 марта 2020 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 28 октября 2019 года по 28 марта 2020 года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Кубок лиги 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке лиги с группового этапа.

Групповой этап

Плей-офф

Кубок Англии 
Женская команда «Манчестер Юнайтед» начала выступления в Женском кубке Англии с четвёртого раунда, в котором проиграла «Манчестер Сити» со счётом 2:3.

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправились в аренду

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2019